Sledgehammer (canção de Fifth Harmony)
 Sledgehammer (canção de Peter Gabriel)
 Sledgehammer (canção de Rihanna)
 Sledgehammer Games

Desambiguação